[[Файл:Солнцев Кулачный бой 1836.jpg|thumb|upright=1.2|Кулачный бой. Ф. Г. Солнцев, 1836]]
Кулачный бой существует на Руси с глубокой древности. Бои проводились обычно с Масленицы до Троицы, реже с Коляды до Петрова дня.

 История 

В России существует собственная воинская состязательно-игровая традиция. Славяне были известны всей Европе как доблестные воины.
Так как войны на Руси были частым явлением, каждому мужчине следовало владеть ратными навыками.

Первые упоминания о таких поединках были сделаны летописцем Нестором в 1048 году:

Кулачные бои часто проходили в Новгороде на Великом мосту, соединявшем новгородский Детинец с Торговой стороной.

 Правила и виды кулачного боя 

Кулачные бои обычно проводились по праздникам с Рождества до Троицы, местами до Петрова дня, а разгул боёв начинался во время Масленицы. По количеству участников они делились на: «улица на улицу», «деревня на деревню», «слобода на слободу». Летом бой проходил на площадях, зимой — на замёрзших реках и озёрах. В боях участвовал и простой народ и торговцы.

Существовали виды кулачного боя: «один на один», «стенка на стенку». Считающийся видом кулачного боя «сцеплялка-свалка» в действительности — самостоятельное единоборство, русский аналог панкратиона, бой без правил.

Самый древний вид боя — «сцеплялка-свалка», который часто назывался «сцепным боем», «свалкой врассыпную», «свальным боем», «сцепельной схваткой». Представляла собой противостояние бойцов, дравшихся без соблюдения строя каждый сам за себя и против всех. По упоминанию Н. Разина: «Здесь нужно было обладать не только ловкостью и сильным ударом, но и особым хладнокровием».

Самым распространённым видом кулачного боя был «стенка на стенку». Бой делился на три этапа: сначала дрались мальчишки, после них — неженатые юноши, а в конце стенку ставили и взрослые. Не разрешалось бить лежачего или присевшего, хватать за одежду. Задача каждой стороны состояла в том, чтобы обратить сторону противника в бегство или хотя бы заставить отступать. Стенка, проигравшая «поле» (территорию на которой шёл бой), считалась побеждённой. У каждой «стенки» был свой руководитель — «вожак», «атаман», «боевой староста», «предводитель», «старый чоловик», который определял тактику боя и подбадривал товарищей. У каждой из команд также существовали бойцы «надежы», которые предназначались для того, чтобы разорвать строй противника, вырывая оттуда сразу несколько бойцов. Против таких воинов использовалась специальная тактика: стенка расходилась, впуская «надежу» внутрь, где его ожидали специальные бойцы, и сразу смыкалась, не давая проход стенке противника. Воины, встречавшие «надежу», были опытными мастерами боя «сам на сам».

«Сам на сам», или «один на один», был самым почитаемым видом боя. Он напоминал старый бокс голыми руками в Англии. Но русский вид боя был более мягким, так как существовало правило, запрещающее бить лежачего, тогда как в Англии оно было введено только в 1743 году. Бои «один на один» могли организовываться специальным человеком, а могли быть и стихийными. В первом случае бой назначался на определённый день и время, а вторая разновидность могла проходить в любом месте, где собирался народ: ярмарки, праздники. Поединки «сам на сам» при надобности служили для подтверждения правоты ответчика в судебном деле. Этот способ доказать свою правоту назывался «поле». «Поле» просуществовало до смерти Ивана Грозного.

Русские бойцы использовали только удары кулаками — что нельзя сжать в кулак, то не кулачный бой. Использовались три ударных поверхности, что соответствует трём ударным поверхностям оружия: головки пястных костей (укол оружием), основание кулака со стороны мизинца (рубящий удар оружием), головки основных фаланг (удар обухом). Бить можно было в любую часть тела выше пояса, но старались попадать в голову, в солнечное сплетение («в душу»), и под рёбра («под микитки»). Никогда не использовалось продолжение поединка на земле (борьба в партере). Существовали определённые правила, по которым было нельзя бить лежачего и человека с кровотечением, использовать любое оружие, следовало драться голыми руками. За несоблюдение норм строго наказывали (в поэме Михаила Юрьевича Лермонтова "Песня о купце Калашникове" Степан Парамонович Калашников нанес запрещенный удар Кирибеевичу: от удара последнего у Калашникова открылось кровотечение, а следовательно бой должен был быть остановлен). Несмотря на строгие правила, поединки иногда заканчивались плачевно: участник мог получить увечье, бывали и смертельные исходы.

 Сроки проведения кулачных боёв 
На землях восточных славян кулачные бои начинались с наступлением зимы и продолжались обычно до середины лета. Устраивались в воскресные и, главным образом, в праздничные дни и имели большой (по числу участников и зрителей) масштаб на: 
 Николу Зимнего (19 декабря),
 Рождественские святки (7—18 января), 
 Водокрещи (19 января),
 Масленицу (конец февраля),
 Светлую неделю (март-апрель),
 Фомину недели (первое воскресенье после Пасхи),
 Русальскую неделю (конец мая – начало июня),
 Ивана Купалу (6—7 июля),
 Петров день (8 июля).
При этом особенно крупные бои приходились, как правило, на дни Рождественских святок и Масленицы. В целом примерно две трети кулачных боёв приходится на зимний период и около одной трети - на весенне-летний. Кулачные бои во второй половине лета и осенью немногочисленны из-за большого объёма сельскохозяйственных работ по сбор урожая и подготовке домашнего хозяйства к зиме. Бои были приурочены в это время, как правило, к местным престольным праздникам.

 Борьба с кулачным боем 

Славяне считали покровителем боевых искусств Перуна. После Крещения Руси началась борьба с языческими обрядами, под которые попадали и ратные состязания в честь Перуна.

В 1274 году митрополит Кирилл, собрав во Владимире собор, среди других правил постановил: «отлучать от церкви участвующих в кулачных боях и боях кольями, а убитых не отпевать». Духовенство считало кулачные бои богомерзким делом и наказывало участников по церковным законам. Это осуждение привело к тому, что во время правления Фёдора Иоанновича (1584—1598) не было зафиксировано ни одного поединка на кулаках. Само правительство обычно не поощряло, но и не преследовало кулачных боев.

Настоящее ограничение кулачных поединков началось в XVII веке. 9 декабря 1641 года Михаил Фёдорович указал: «которыя всякия люди учнутъ биться в Китае, и в Беломъ каменномъ городе и в Земляномъ городе и тех людей имать и приводить в земский приказъ и чинить наказанье».  года вышел указ О запрещеніи стрѣлять въ домахъ изъ ружей, заводить кулачные бои и ѣздить извощикамъ на возжахъ, запрещающий кулачные бои и назначающий наказания участникам: «Которые люди изыманы на кулачныхъ бояхъ; и темъ людямъ за те ихъ вины чинить за первый приводъ бить батоги, и имать приводныя деньги по указу, за другой приводъ бить кнутомъ, да имать приводныя деньги вдвое, а въ третий темъ чинить потомужъ жестокое наказанье, бить кнутомъ и ссылать въ ссылку въ Украйные городы на вечное житье».  года в Высочайше утверждённых статьях объезжим головам , для наблюдения за благочинием, включена статья под № 5, относящаяся к кулачным боям и категорически воспрещающая их повсеместно; она говорит: Которые люди изыманы на кулачныхъ бояхъ; и темъ людямъ за те ихъ вины чинить за первый приводъ бить батоги, и имать приводныя деньги по указу, за другой приводъ бить кнутомъ, да имать приводныя деньги вдвое, а въ третий темъ чинить потомужъ жестокое наказанье, бить кнутомъ и ссылать въ ссылку въ Украйные городы на вечное житьеОднако, несмотря на все указы, кулачные бои продолжали существовать, а участники теперь стали выбирать из своей среды сотского, десятского, которым доверялось следить за исполнением всех правил боя.

Существуют сведения, что Петру I нравилось устраивать кулачные бои, «дабы показать удаль русского народа».

21 июля 1727 г. император Пётр II издал указ о кулачных боях: «кто упадёт, лежащих никого не били бы».

В 1751 году прошли жестокие бои на Миллионной улице, и о них узнала Елизавета Петровна. Императрица пыталась снизить количество опасных поединков и приняла новое постановление, препятствующее их проведению в Санкт-Петербурге и в Москве.

При Екатерине II кулачные бои пользовались большой популярностью. Граф Григорий Орлов был хорошим бойцом и часто приглашал известных кулачников помериться с ним силой.

Николай I в 1832 году полностью запретил кулачные бои «как забавы вредныя».

После 1917 года кулачный бой был отнесён к пережиткам царского режима и, не став спортивным видом борьбы, уходил из жизни. Кулачные бои продолжались до 1950 годов. Тогда же  уголовники стали, вопреки установке,  использовать в бою ножи (устраивать поножовщины)  и бои "в накулачки"  запретили.

Нельзя не упомянуть великого кулачного бойца (затем боксера) Анкудинова Алексея Фёдорович  (1892-1983 гг.) уроженца г.Бежецка.

В 90-х годах XX века начали осуществляться попытки возродить школы и стили славянских боевых искусств, включающие в том числе и кулачный бой.

 Кулачный бой в искусстве 

«Повесть временных лет» рассказывает историю Яна Усмошвеца (Кожемяки), убившего перед поединком с печенегом голыми руками быка, а после этого победившего и печенега.

В «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова
описывается кулачный поединок между опричником царя Кирибеевичем и купцом Калашниковым. Степан Парамонович Калашников победил, отстояв честь жены, оскорблённую Кирибеевичем, и «постояв за правду до последнева», но был казнён царём Иваном Васильевичем.

Художник Михаил Иванович Песков отразил популярность кулачного боя во времена Ивана Грозного в своей картине «Кулачный бой при Иване IV».

 Сергей Тимофеевич Аксаков описал увиденные им кулачные бои в Казани, на льду озера Кабан в своём «Рассказе о студенческой жизни».
 Мария Семёнова в книге «Бусый волк» описывает кулачный бой между двумя племенами веннов.
 У Виктора Михайловича Васнецова, в числе других иллюстраций к лермонтовской «Песне про купца Калашникова» (1891 г.), есть рисунок углем на бумаге «Кулачный бой», находящийся в настоящее время в Русском музее. 
 Б. М. Кустодиев. «Кулачный бой на Москве-реке».
 Максим Горький в романе «Жизнь Матвея Кожемякина» так описал кулачный бой: «Городские ведут бой с хитростями… выдвинут из своей „стенки“ против груди слобожан пяток хороших бойцов, и когда слобожане, напирая на них, невольно вытянутся клином, город дружно ударит с боков, пытаясь смять врага. Но слободские привыкли к этим ухваткам: живо отступив, они сами охватывают горожан полукольцом…»
 Василий Иванович Иголкин (1886-1944) в историко-бытовой повести "Ржевитянка" (М., 2015) так описывал кулачный бой: "На льду реки Волги происходили «кулачки», или стенки, где ржевитяне упражнялись в особом спорте, развивая силу удара кулака. Начиналось по обыкновению с малого возраста. Кучка сопливых мальчишек одной стороны доходила до середины реки и орала в воздух, окликая таких же мальчишек, живущих по ту стороны Волги: «Давай, наша пошел! Давай, пошел!» Это был условный вызов. Оттуда кубарем с горы летела с таким же воплем орава сорванцов..."
М.И.Суетнов в повести "Мужики" приводит описание травмы, полученной во время кулачного боя в детстве, которая делает главного героя горбатым.
П.П. Бажов в одном из своих сказов приводит пример названий основных приемов в кулачном бое, удары "по становой жиле" и "под чушку". 

 Поговорки и крылатые выражения 
 Кулачный бой — душе разгул!
 Не силой бьются, а сноровкой.
 Лежачего не бьют.
 На добром морозце друг другу бока погреть, да носы подрумянить (на Масленицу).
Пускать пыль в глаза.

 См. также 

 Армейский рукопашный бой
 Традиционный рукопашный бой
 Бокс
 Масленица
 Драка

 Примечания 

 Литература 
 
 
 
 
 Ville, Antoine de. Pyctomachia Veneta seu pugnorum certamen Venetum ab Antonio de Ville equite Gallo: Venetiis, 1634.
 Куц В. А. Русский кулачный бой. Традиционная и современная культура самозащиты //Связки. Защита. Оружие. СПб.: Астер-Пресс. – 2011.
 Грунтовский А. В.'' Русский кулачный бой: История, этнография, техника. – ТОО" Технология автоматизированных систем, 1998.

Ссылки 

 Кулачный бой // Российский Этнографический музей
 Кулачный бой. Энциклопедия (homofestivus.ru)
 
 
 
 
 
 
 
 

Боевые искусства России
Русские национальные виды спорта
Русские обряды
Славянские боевые искусства